Lucet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ernest Lucet (1910–1990), französischer Botschafter
 Jean-Louis Marie Lucet (* 1933), ehemaliger französischer Diplomat

Siehe auch:
 Lucey